Hagerty ist der Familienname folgender Personen:

 Julie Hagerty (* 1955), US-amerikanische Schauspielerin
 Marilyn Hagerty (* 1926), US-amerikanische Journalistin
 Mike Hagerty (1954–2022), US-amerikanischer Filmschauspieler

Siehe auch:
 Hagerty Peak, Berg in der Antarktis
 Haggerty